Алексей Бакунин:
 Бакунин, Алексей Александрович (1823—1882) — деятель крестьянской реформы, ботаник, брат революционера-анархиста М. А. Бакунина.
 Бакунин, Алексей Владимирович (род. 1970) — российский футболист.
 Бакунин, Алексей Ильич (1874—1945) — врач, депутат Государственной думы II созыва от Тверской губернии.